A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 3000 méteres akadályfutás versenyszámát 2021. július 30–augusztus 2. között rendezték a tokiói olimpiai stadionban. Az aranyérmet a marokkói Soufiane El Bakkali nyerte. 1968 óta minden olyan olimpián kenyai arany született ebben a számban, amelyen részt vett az ország, ez az első alkalom, hogy megszakadt ez a sorozat.

A kvalifikáció során 8:22,00 perc volt a szintidő.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Eredmények 
Az időeredmények perc:másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutamok 
Minden előfutam első három helyezettje automatikusan a döntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján további hat versenyző jutott a döntőbe.

1. előfutam

2. előfutam

3. előfutam

Döntő

Jegyzetek

Források 

F3000akadaly